Bellevue-Theater bezeichnet:

 Bellevue-Theater (Berlin)
 Bellevue Theater (Kopenhagen)
 Bellevue-Theater (Stettin)
 Bellevue-Theater (Amsterdam)